Rodolphe Strebelle (1880-1959), peintre belge, et ses trois fils
 Claude Strebelle (1917-2010), architecte
 Jean-Marie Strebelle (1916–1989), peintre
 Olivier Strebelle (1927-2017), sculpteur
Patronyme belge